Петре Дику (, ) — румынский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Родился в 1954 году в коммуне Гоставэцу жудеца Олт. В 1976 году принял участие в Олимпийских играх в Монреале, но не завоевал там наград. В 1977 году стал серебряным призёром чемпионата мира. В 1978 году завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, в 1979 году повторил этот результат. В 1980 году стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Москве.

Ссылки 
 
 

Родившиеся в жудеце Олт
Борцы Румынии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1980 года